Ce qui me meut est le premier court métrage de Cédric Klapisch réalisé en 1989.
 Ce qui me meut est par la suite le nom de la société de production cinématographique de Cédric Klapisch.